Hebe puede hacer referencia a varios artículos:

 Hebe, diosa de la juventud en la mitología griega;
 Hebe, personaje de historieta de Marvel Comics;
 Hebe, género de plantas procedente de Nueva Zelanda;
 (6) Hebe, sexto de los asteroide del cinturón de asteroides;
 Hebe de Bonafini, activista argentina y fundadora de la asociación de Plaza de Mayo;
 Hebe Camargo, presentadora brasileña de televisión.